Штат Мексики Оахака разделён на 570 муниципалитетов — это 25 % всех муниципалитетов страны. Для удобства планирования муниципалитеты входят в 30 округов, объединённых 8-ю районами.

Муниципалитеты Оахаки 
 Cosolapa ---> Косолапа
 Eloxochitlán de Flores Magón (municipio) ---> Элохочитлан-де-Флорес-Магон (муниципалитет)
 Guelatao de Juárez ---> Гелатао-де-Хуарес
 Heroica Ciudad de Tlaxiaco ---> Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко
 Huajuapan de León ---> Уахуапан-де-Леон
 Loma Bonita ---> Лома-Бонита
 Magdalena Tequisistlán ---> Магдалена-Текисистлан
 Matías Romero (Oaxaca) ---> Матиас-Ромеро (Оахака)
 Miahuatlán de Porfirio Díaz ---> Мьяуатлан-де-Порфирио-Диас
 Municipio Oaxaca de Juárez ---> Оахака-де-Хуарес (муниципалитет)
 Municipio San Pedro Mixtepec (Oaxaca) ---> Сан-Педро-Мистепек (Оахака, муниципалитет)
 Salina Cruz (municipio) ---> Салина-Крус (муниципалитет)
 San Bernardo Mixtepec ---> Сан-Бернардо-Мистепек
 San Cristóbal Suchixtlahuaca ---> Сан-Кристобаль-Сучистлауака
 San José Chiltepec ---> Сан-Хосе-Чильтепек
 San Juan Bautista Tuxtepec ---> Сан-Хуан-Баутиста-Тустепек
 San Juan Cacahuatepec ---> Сан-Хуан-Какауатепек
 San Lucas Ojitlán ---> Сан-Лукас-Охитлан
 San Miguel Soyaltepec ---> Сан-Мигель-Сойяльтепек
 San Pedro Cajonos ---> Сан-Педро-Кахонос
 San Pedro Pochutla ---> Сан-Педро-Почутла
 San Pedro Quiatoni ---> Сан-Педро-Кьятони
 San Pedro Tidaá ---> Сан-Педро-Тидаа
 Santa Ana Tavela ---> Санта-Ана-Тавела
 Santa Ana Yareni ---> Санта-Ана-Ярени
 Santa Cruz Xoxocotlán ---> Санта-Крус-Хохокотлан
 Santa Lucía del Camino ---> Санта-Лусия-дель-Камино
 Santa María Chimalapa ---> Санта-Мария-Чималапа
 Santa María Huatulco ---> Санта-Мария-Уатулько
 Santa María Jacatepec ---> Санта-Мария-Хакатепек
 Santa María Quiegolani (municipio) ---> Санта-Мария-Кьеголани (муниципалитет)
 Santiago Astata ---> Сантьяго-Астата
 Santiago Jocotepec ---> Сантьяго-Хокотепек
 Santiago Textitlán ---> Сантьяго-Теститлан
 Santiago Zacatepec ---> Сантьяго-Сакатепек
 Santo Domingo Tehuantepec (Oaxaca) ---> Санто-Доминго-Теуантепек (муниципалитет)
 Santo Domingo Zanatepec ---> Санто-Доминго-Санатепек

Источники

См. также 
 Города Оахаки
 Оахака (штат)

Муниципалитеты Оахаки
Списки:Мексика